Натуральне число 2035
 2035 рік до нашої ери
 2035 рік нашої ери